Приморское — название географических объектов.

Населённые пункты

Абхазия 
Спорная между Республикой Абхазия и Грузией территория, де-факто частично признанное государство.
 Приморское (Цкуара) — село в Гудаутском районе/муниципалитете Республики Абхазия/Абхазской Автономной Республики.

Казахстан 
 Приморское — село в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Приморское — посёлок городского типа в Конаковском районе Тверской области.
 Приморское — село в Мелекесском районе Ульяновской области.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Приморское — исчезнувшее село в Ленинском районе.

Украина 
 Приморское — село в Мариупольском городском совете Донецкой области.
 Приморское — село в Новоазовском районе Донецкой области (с 2014 — под контролем ДНР).
 Приморское — село в Васильевском районе Запорожской области.
 Приморское — село в Белгород-Днестровском районе Одесской области.
 Приморское — село в Измаильском районе Одесской области.
 Приморское — село в Татарбунарском районе Одесской области.
 Приморское (до 2016 г. — Новокомсомольское) — село в Печенежском районе Харьковской области.
 Приморское — село в Каланчакском районе Херсонской области.
 Приморское — село в Скадовском районе Херсонской области.
 Приморское — село в Геническом районе Херсонской области.
 Приморское — село в Голопристанском районе Херсонской области.
 Приморское — с 1945 по 1992 г. название посёлка Сартана Мариупольского (в 1946—1989 — Ждановского) горсовета Донецкой области.
 Приморское — с 1945 по 1989 г. название села Урзуф в Першотравневом (ныне Мангушском) районе Донецкой области.

Озеро 
 Приморское — искусственное озеро в городе Находка.

См. также 
 
 
 Приморское шоссе